Lusardi ist der Name folgender Personen:

 Aldo Lusardi (1905–1935), italienischer Militär
 Annamaria Lusardi (* 1962), italienische Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Linda Lusardi (* 1958), britische Schauspielerin und Fernsehpersönlichkeit